Кубок России по лыжным гонкам — спортивное соревнование по лыжным гонкам, ежегодно проводимое Федерацией лыжных гонок России в конце февраля — начале марта.

Условия 
Регламент соревнований определяет четыре вида забегов раздельные для мужчин и женщин:
 индивидуальный спринт классическим стилем (КС);
 скиатлон
 командный спринт свободным стилем (СВ);
 индивидуальная гонка СВ.

Список соревнований

См. также 
 Чемпионат России по лыжным гонкам

Ссылки 
 http://www.flgr.ru/ Федерация лыжных гонок России

Соревнования по лыжному спорту в России